Desa Kedungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,29, long 110,79), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,09, long 110,94), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,70), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 111,66), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,59), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 112,02), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,22), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 112,73), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 112,75), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 113,21), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,28, long 111,99), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,37, long 112,13), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 112,03), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 112,16), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 111,72), 
 Desa Kedungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,44, long 114,33), 

Robotskapade Indonesienförgreningar